Hortelana brava puede referirse a:
 El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
 El nombre común de la planta Mentha longifolia.